Esistono più comuni francesi con questo nome

Fayet – Aisne
Fayet – Aveyron